Virasoro (Variante des baskischen Nachnamens Bidasoro) steht für:

Gobernador Virasoro, eine Stadt in der argentinischen Provinz Corrientes
Virasoro-Algebra, eine von Miguel Virasoro eingeführte Algebra

Personen:

 Alejandro Virasoro (1892–1978), argentinischer Architekt
 Benjamín Virasoro (1812–1897), argentinischer Politiker
 José Antonio Virasoro (1815–1860), argentinischer Politiker
 Miguel Virasoro (1940–2021), argentinischer theoretischer Physiker
 Miguel Ángel Virasoro (Philosoph) (1900–1966), argentinischer Philosoph
 Valentín Virasoro (1842–1925), argentinischer Politiker und Ingenieur